Шлейн — фамилия.

Известные носители 
 Шлейн, Герман (род. 1996) — эстонский футболист.
 Шлейн, Элли (род. 1985) — итальянский политик.